Гран-прі Бахрейну 2010 року — перший етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі «Формула-1», що відбувся з 12 по 14 березня 2010 року на трасі Сакхір в Сакхірі (Бахрейн).

Кваліфікація

Перегони 

Гран-прі Бахрейну
Формула-1 — Чемпіонат 2010
Березень 2010